Барбара Дуткевич-Баргеловская (; 16 марта 1934 — 20 марта 2019) — польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Барбара Баргеловская родилась в Варшаве. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича), которую окончила в 1957 году. Дебютировала в театре в 1958 в Познани. Актриса театров в разных городах (Варшава, Гожув-Велькопольский, Ченстохова). Выступала в спектаклях «театра телевидения» с 1959 года.

Избранная фильмография 
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia
  — Волшебный велосипед / Zaczarowany rower
  — Визит президента / Odwiedziny prezydenta
  — И ты останешься индейцем / I ty zostaniesz indianinem
  — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rękopis znaleziony w Saragossie
  — Образ жизни / Sposób bycia
  — Возвращение на Землю / Powrót na ziemię
  — Зося / Zosia — Ванда
  — Человек с ордером на квартиру / Człowiek z M-3
 1969 — Новый / Nowy
  — Легенда / Legenda
  — Агент № 1 / Agent nr 1
  — По другую сторону радуги / Z tamtej strony tęczy
  — Доложи, 07 / 07 zgłoś się (только в 1-й серии)
  — Особых примет нет / Znaków szczególnych brak — Роза Люксембург
 1978 — Семья Поланецких / Rodzina Połanieckich (только в 1-й серии)

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Киноактрисы Польши
Актрисы телевидения Польши